Ентони Маки (; 23. септембар 1978) амерички је филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмску каријеру започео је улогом у драми 8 миља из 2002. Главна улога у филму Брат брату из 2003. донела му је номинацију за награду Спирит, за коју је поново био номинован за споредну улогу у филму Катанац за бол из 2009. Такође познат је и по споредним улогама у филмовима Девојка од милион долара, Агенти судбине и Капетан Америка: Зимски војник.

Филмографија 

|-
|2002.|| 8 миља ||-{8 Mile}-||Кларенс „Папа Док“||
|-
|2003.|| Холивудски полицајци ||-{Hollywood Homicide}-||убица „Џокер“||
|-
|2003.|| Брат брату ||-{Brother to Brother}-||Пери||номинација - Награда Спирит за најбољег дебитанта
|-
|2004.|| Манџурски кандидат ||-{The Manchurian Candidate}-||Роберт Бејкер||
|-
|2004.|| Она ме мрзи ||-{She Hate Me}-||Џон Хенри „Џек“ Армстронг||
|-
|2004.|| Град без невиних душа ||-{Sucker Free City}-||Кит||ТВ филм
|-
|2004.|| Рај ||-{Haven}-||Хамер||
|-
|2004.|| Девојка од милион долара ||-{Million Dollar Baby}-||Шорел Бери||
|-
|2005.|| Главни ||-{The Man}-||Бути||
|-
|2006.|| Земља слободе ||-{Freedomland}-||Били Вилијамс||
|-
|2006.|| Пола Нелсона ||-{Half Nelson}-||Френк||
|-
|2006.|| Правда за све ||-{Heavens Fall}-||Вилијам Ли||
|-
|2006.|| Победнички тим ||-{We Are Marshall}-||Нејт Рафин||
|-
|2008.|| Под будним оком ||-{Eagle Eye}-||Вилијам Боуман||
|-
|2009.|| Катанац за бол ||-{The Hurt Locker}-||наредник Џеј Ти Санборн||номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
номинација - Награда Спирит за најбољег глумца у споредној улози
номинација - Онлајн награда Друштва филмских критичара за најбољу споредну мушку улогу
|-
|2009.|| Ноторијус ||-{Notorious}-||Тупак Шакур||
|-
|2009.|| Пустињски цвет ||-{Desert Flower}-||Харолд Џексон||
|-
|2010.|| Западна ноћ ||-{Night Catches Us}-||Маркус Вошингтон||
|-
|2011.|| Агенти судбине ||-{The Adjustment Bureau}-||Хари Мичел||
|-
|2011.|| Сви моји бивши ||-{What's Your Number?}-||Том Пајпер||
|-
|2011.|| Челична борба ||-{Real Steel}-||Фин||
|-
|2012.|| Човек на ивици ||-{Man on a Ledge}-||Мајк Акерман||
|-
|2012.|| Абрахам Линколн: Ловац на вампире ||-{Abraham Lincoln: Vampire Hunter}-||Вилијам Х. Џонсон||
|-
|2012.|| 10 година ||-{10 Years}-||Андре Ајрин||
|-
|2013.|| Гангстерски одред ||-{Gangster Squad}-||Колман Харис||
|-
|2013.|| Знојем до лове ||-{Pain & Gain}-||Адријан Дурбал||
|-
|2013.|| Тајне петог сталежа ||-{The Fifth Estate}-||Сем Колсон||
|-
|2013.|| Ризична игра ||-{Runner Runner}-||Ерик Шејверс||
|-
|2013.|| Неизбежан пораз Мистера и Пита ||-{The Inevitable Defeat of Mister and Pete}-||Крис||
|-
|2014.|| Покајање ||-{Repentance}-||Томи Картер||
|-
|2014.|| Капетан Америка: Зимски војник ||-{Captain America: The Winter Soldier}-||Сем Вилсон/Фалкон ||
|-
|2014.|| ||-{Playing It Cool}-||Брајан||
|-
|2014.|| Склониште ||-{Shelter}-||Тахир||
|-
|2015.|| Осветници: Ера Алтрона ||-{Avengers: Age of Ultron}-||Сем Вилсон/Фалкон||
|-
|2015.|| Антмен ||-{Ant-Man}-||Сем Вилсон/Фалкон||
|-
|2016.|| Капетан Америка: Грађански рат ||-{Captain America: Civil War}-||Сем Вилсон/Фалкон||
|-
|2018.|| Осветници: Рат бескраја ||-{Avengers: Infinity War}-||Сем Вилсон/Фалкон||
|-
|2019.|| Осветници: Крај игре ||-{Avengers: Endgame}-||Сем Вилсон/Фалкон||
|-
|2021.|| Фалкон и Зимски војник ||-{The Falcon and the Winter Soldier}-||Сем Вилсон/Фалкон||ТВ серија
|-
|2021.|| Жена на прозору || -{The Woman in the Window}- || Едвард Фокс ||
|-
|2024.|| Капетан Америка: Нови светски поредак ||-{Captain America: New World Order}-||Сем Вилсон/Капетан Америка||
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1978.
Људи из Њу Орлеанса
Амерички глумци